— город, определённый указом правительства Японии, административный центр префектуры Ниигата.

География 
Ниигата — крупный порт на побережье Японского моря, расположенный на равнине Этиго у устья рек Синано и Агано.

Климат

История 
Около 7 тысяч лет назад Синано и Агано впадали в лагуну, расположенную на месте нынешней Ниигаты. К началу XI века накопившиеся в лагуне речные осадки привели к формированию новой береговой линии, близкой к современной, а вдоль побережья образовались высокие песчаные дюны. К началу эпохи Эдо реки текли по курсу, близкому к современному, за исключением того, что Агано, ранее впадавшая прямо в Японское море, стала впадать в Синано недалеко от её устья.

Согласно Нихон сёки, в VII веке на месте Ниигаты была основана первая крепость. В 1616 году в устье Синано был основан порт, который начал интенсивно развиваться со второй половины XVII века, когда через него стали провозить рис. В 1858 году Ниигата стала одним из пяти портов страны, открывшихся для иностранных судов.

1 апреля 1889 года Ниигата получила статус города. Административная территория города неоднократно расширялась за счёт присоединяния к нему окружающих муниципалитетов.

В конце Второй мировой войны командование вооружённых сил США предложило этот город как одну из целей для нанесения ядерного удара (24 июля 1945 года Ниигата была включена в окончательный вариант перечня из четырёх городов Японии, на которые предлагалось сбросить атомные бомбы)

В июне 1964 года в Ниигате произошло , которое привело к крупным человеческим жертвам и материальному ущербу.

В 1973 году численность населения города составляла 384 тыс. человек, здесь действовали крупный морской порт (грузооборот 13 млн. т в 1969), предприятия нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии, производства ферросплавов и алюминия, электро- и транспортное машиностроение, текстильная, лесопильная, бумажная и цементная промышленность.

После расширения границ города в 2005 году, в 2007 году Ниигата получила статус города, определённого указом правительства.

Экономика 
Ниигата является важным торговым и промышленным центром, крупнейшим портом на западном побережье Японии. Грузооборот порта на 2008 год составлял 32,1 млн т. Также город является важным транспортным узлом — он является конечным пунктом Дзёэцу-синкансэн и скоростных автострад «Хокурику» и «Банъэцу». Также через него проходят дороги национального значения № 7, 8, 49, 113, 116, 402, 403 и 460.

Образование

Колледжи и университеты 
 Университет Ниигаты
 Интернациональный университет Японии
 Университет Ниппона Дэнтала
 Университет международных отношений и информационных исследований Ниигаты
 Университет фармацевтики Ниигаты
 Университет Сэйго Ниигаты
 Университет здравоохранения и социального обеспечения Ниигаты

Культура 

Праздники и фестивали:
 Фестиваль Ниигаты (в августе)
 Фестиваль манги

Города-побратимы 
Ниигата является городом-побратимом следующих городов:

  Галвестон, США (1965);
  Хабаровск, Россия (1965);
  Харбин, КНР (1979);
  Владивосток, Россия (1991);
  Биробиджан, Россия (2005);
  Ульсан, Республика Корея (2007);
  Нант, Франция (2009).

Примечания

Литература 
 

Города префектуры Ниигата
Города, определённые указами правительства

Административные центры префектур Японии